Риа́нн Макла́уд (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (, ), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2011).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2017).
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Rhiann Macleod»)
 Curling scholar takes gold at Junior world championships  |  March 2011  |  Robert Gordon University (RGU) News
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу